Ehmke ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Ehmke (* 1948), deutsche Biologin und Hochschullehrerin
 Franz Ehmke (1928–2018), deutscher Maler und Autor
 Fritz Helmut Ehmke (1878–1965), deutscher Künstler, Grafiker, Schriftkünstler und Buchkünstler, siehe Fritz Helmuth Ehmcke
 Heinz Ehmke (1910–1943), deutscher Landrat
 Horst Ehmke (1927–2017), deutscher Politiker (SPD) und Hochschullehrer
 Paul Ehmke (1893–1973), deutscher Arzt und Freimaurer
 Peter Ehmke (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Ruth Schmitz-Ehmke (1925–2007), deutsche Kunsthistorikerin
 Thomas Ehmke (* 1978), deutscher Landespolitiker (SPD)

Siehe auch:
 Ehmcke
 Emcke